Fidel Suárez peut désigner les personnalités suivantes :

 Marco Fidel Suárez (1855-1927), homme d'État colombien ;
 Fidel Ernesto Suárez (1962-), joueur et entraîneur péruvien de football.